Моисеиха — название нескольких населённых пунктов:
 Моисеиха — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Моисеиха — деревня в Сонковском районе Тверской области.